Brandonville (Pennsilvània)
 Brandonville (Virgínia de l'Oest)